Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2015 года проходил в городе Старый Оскол (Белгородская область) с 27 июля по 3 августа.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпионаты России в 2015 году
Июль 2015 года
Август 2015 года
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Спорт в Старом Осколе
2015 год в тяжёлой атлетике
2010-е годы в Белгородской области
Спортивные соревнования в Белгородской области